Luis Matte Larraín puede referirse a:

 Luis Matte, político e ingeniero chileno.
 Luis Matte Larraín, club deportivo de Puente Alto, Chile.
 Escuela Luis Matte Larraín, colegio de Puente Alto, Chile.
 Calle Luis Matte Larraín, calle de Puente Alto, Chile.